Balliol steht für:

 Balliol College, College in Oxford
 Boulton Paul Balliol, Schulflugzeug

Balliol ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander de Balliol, englisch-schottischer Adliger, Militär und Politiker

 Dervorguilla de Balliol († 1290), schottische Adlige
 Edward Balliol (1283–1367), König von Schottland 1332 bis 1336
 Eustace de Balliol († um 1209), anglonormannischer Adliger
 Guy de Balliol († 1130/1133), anglonormannischer Adliger
 Henry de Balliol († 1246), anglonormannischer Adliger und Höfling
 Hugh de Balliol, anglonormannischer Adliger
 Ingram de Balliol, anglonormannischer Adliger
 John Balliol (1248/1250–1313/1314), König von Schottland 1292 bis 1296
 John de Balliol († um 1269), schottischer Hochadeliger

Siehe auch:
 Haus Balliol, Adelsfamilie
 Bailleul